Ferdinand van Aragón (1329-1363), markies van Tortosa, zoon van Alfons IV van Aragón
Ferdinand I van Aragón (1380-1416), koning van Aragón, Sicilië en Sardinië (1412-1416)
Ferdinand II van Aragón (1452-1516), koning van Aragón, Napels en Sicilië, koning-gemaal van Castilië (diverse perioden 1471-1516)
Ferdinand van Aragón (1488-1550), hertog van Calabrië, zoon van Frederik IV van Napels